Ульвеус () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Ульвеус, Линда
 Ульвеус, Бьёрн